O Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (normalmente chamado de IP) é uma unidade acadêmica dedicada ao Ensino, Pesquisa a Extensão de saberes em Psicologia. Atualmente é dirigido pelo Prof. Dr. Arthur Arruda Leal Ferreira.

História
A Instituto tem sua história iniciada em 1923, a partir do Laboratório de Psicologia da Colônia de Psicopatas (Engenho de Dentro, RJ). Em 1932, a partir do decreto nº 21.173 de 19 de março de 1932, do Governo Provisório de Getúlio Vargas, esse Laboratório, até então ligado à seção de Assistência a Psicopatas e sob administração do Ministério da Justiça, foi convertido em Instituto de Psicologia e sua administração foi transferida para o recém criado Ministério da Educação e Saúde Pública.

Os objetivos do Instituto de Psicologia eram:
 Coordenar estudos e pesquisas de psicologia geral e aplicada;  
 Servir como centro de aplicação das técnicas de diagnose psicológica para os serviços de orientação e seleção profissionais;  
 Contribuir para os estudos de aplicação da psicologia à Pedagogia, Medicina, Técnica Judiciária e racionalização do trabalho industrial; e 
 Formar psicologistas profissionais, mediante cursos teóricos e práticos e com estágio obrigatório em seus laboratórios.

Em 5 de julho de 1937, a Lei nº 452 que organizou a Universidade do Brasil tornou o Instituto de Psicologia parte integrante da mesma com a finalidade de cooperar nos trabalhos dos estabelecimentos de ensino.

Pelo Decreto-Lei nº 8.393, de 17 de dezembro de 1945, que concedeu autonomia administrativa, financeira, didática e disciplinar à Universidade do Brasil, o Instituto de Psicologia, além de manter a categoria de estabelecimento de ensino, passou a ser Instituto Científico e de Pesquisa. Pelo Decreto nº 21.321, de 18 de junho de 1946 que aprova o Estatuto da Universidade do Brasil, o Instituto de Psicologia passou à categoria de Instituto especializado incorporado a Universidade do Brasil, destinado a cooperar com as Escolas e Faculdades em seus fins de ensino e pesquisa e a desenvolver de acordo com as suas possibilidades, atividades de produção e pesquisa em benefício da coletividade e no interesse universitário.

Assim permaneceu e funcionou, até o advento da Lei  nº 4.119/62 que regulamentou o ensino da Psicologia e criou a profissão de Psicólogo. Por força do Decreto-Lei nº 53, de 18 de novembro de 1966, do Decreto-Lei nº252, de 28 de fevereiro de 1967, a Universidade do Brasil passou a denominar-se  Universidade Federal do Rio de Janeiro, passando o Instituto de Psicologia à categoria de Unidade Universitária de Ensino e Pesquisa, dentro do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFRJ.

Graduação em Psicologia 
Atualmente, o Instituto de Psicologia oferece, nos termos da Lei nº 4.119/62, os cursos de Bacharel em Psicologia e Formação de Psicólogos, cursos esses reconhecidos pelo parecer nº 4.021/71 do Conselho Federal de Educação, homologado pelo Ministro da Educação e Cultura e reconhecidos por Decretos nº 69.166/71 do Senhor Presidente da República, publicado no Diário Oficial de 9 de setembro de 1971.
Todas as disciplinas da Graduação são divididas e alocadas em quatro departamentos:
 Departamento de Psicologia Geral Experimental; 
 Departamento de Psicologia Clinica; 
 Departamento de Psicometria; 
 Departamento de Psicologia Social.

Pós Graduação em Psicologia 
O Instituto de Psicologia ministra também cursos de Pós-Graduação, nos sentidos Lato e estrito. Curso de Mestrado em Psicologia com duas áreas de Concentração a saber: Psicologia Social e Psicologia da Personalidade. Curso de Doutorado em Psicologia com três àreas de concentração: Psicologia Cognitiva, Psicologia Social e Psicologia da Personalidade. O Instituto de Psicologia mantém ainda curso de Especialização em Psicologia Clínica e outros cursos de aperfeiçoamento e extensão universitária.

Divisão de Psicologia Aplicada (DPA) 
O Instituto dispõe de uma Divisão de Psicologia Aplicada, onde os alunos do Curso de Psicologia fazem sua formação profissional através de estágios supervisionados e é atendida a comunidade universitária bem como a comunidade em geral.

Centro Acadêmico Franco Seminério 
Os alunos do Instituto de Psicologia carregam em seu Centro Acadêmico uma homenagem ao Ex-Professor Franco Lo Presti Seminério.

Quem foi Franco Seminério? 
Nascido na Itália, em 1923, veio para o Brasil ao fim da Segunda Guerra Mundial.
Chegando aqui, não conseguiu revalidar seus títulos de Doutor em Letras e Filosofia, pois a então Universidade do Brasil não permitiu. Sem diploma, envolveu-se em atividades comerciais para prover seu sustento.
Ele foi aluno do primeiro curso de Psicologia na Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, em 1962. Entretanto, ao chegar no 4o ano da graduação, teve seus diplomas reconhecidos e foi convidado a tornar-se professor. Foi chefe de departamento e fundou a Pós Graduação em Psicologia na Universidade.
Franco foi aposentado em 1993, compulsoriamente, mas recebeu a titulação de Professor Emérito e continuou a dar aulas na Pós Graduação até 2003, quando faleceu. Antes, pode ter a alegria de ser homenageado pelos alunos da Psicologia, que batizaram o Centro Acadêmico de Psicologia (CAPSI UFRJ) com seu nome.

Segundo os alunos, "o Professor Seminerio foi um homem, um professor, um pesquisador, um amigo, que assumiu uma nova pátria e deu a ela todo o seu potencial de trabalho, sua inteligência, sua dedicação e seus esforços, de maneira incessante e criativa, como quem busca deixar para as gerações mais novas, caminhos seguros e bem traçados para o desenvolvimento de toda uma área de conhecimento."

Psicologia
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro